

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Memphis – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Shelby
 Memphis – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Pickens
 Memphis – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Manatee
 Memphis – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Memphis – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
 Memphis – wieś w stanie Missisipi, w hrabstwie DeSoto
 Memphis – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Memphis – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders
 Memphis – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Hall

Zobacz też 
 bitwa pod Memphis
 II bitwa pod Memphis – bitwa podczas wojny secesyjnej (21 sierpnia 1864) na terenie hrabstwa Shelby w stanie Tennessee
 Ryt Memphis-Misraim
 Windows 98
 Memfis – miasto w Egipcie nad Nilem